Pedalier puede referirse a:
 El pedalero o  pedalier es un teclado que se toca con los pies, característico de algunos tipos de órgano y presente también en algunos claves y pianos.
 El eje pedalier es una parte de la bicicleta.